Inés hace referencia a varios artículos:

Localidades en España
 Ines (Soria), provincia de Soria;
 Santa Inés (Burgos), provincia de Burgos;

Personas
 Inés, nombre propio;
 Santa Inés